Desa Sukaperna kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukaperna (administrativ by i Indonesien, lat -6,97, long 108,30), Jawa Barat, 
 Desa Sukaperna (administrativ by i Indonesien, lat -6,54, long 108,32), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar